In de wiskunde: groep (wiskunde)
 In de scheikunde: 
 Een kolom in het periodiek systeem der elementen: groep (periodiek systeem);
 Een functionele groep, in de organische chemie een atoom of atoomgroep die gemeenschappelijk voorkomt in een reeks structureel verwante stoffen;
In de stratigrafie: groep (stratigrafie), een eenheid die verschillende formaties bevat;
 In de sociologie: groep (sociologie)
 In het onderwijs: term voor leerjaar in de basisschool van Nederland.
 In de muziek als verkort alternatief voor muziekgroep
 In de informatica voor het unix systeem: groep (Unix)
 In de astronomie: groep (astronomie)
 In de economie: groep (economie)
 In de lithostratigrafie: groep (geologie), een bepaalde opeenvolging van gesteentelagen
 In de elektrotechniek: groep (elektrotechniek)
 In de schilderkunst: groepsportret
 In de maatschappij: groepering
 De verzamelnaam voor alle onderdelen van een fiets: groep (fiets)
 In de natuurkunde, zie groepentheorie
 In de krijgsmacht (vooral landmacht):
 (geweer)groep, eenheid van ongeveer acht militairen 
 legergroep, zeer grote strijdmacht van 400.000 tot 1.000.000 militairen 
 In de biologie: een ecologische groep
 Een Grieks standbeeld: de Laocoöngroep
 groep (scouting)
 Een verzameling bedrijven onder één eigenaar, zie groep (economie)
 Een verzameling cultivars: Groep (ICNCP)

Persoon
Melis van de Groep (1958), Nederlands politicus